Präkels ist der Familienname folgender Personen: 

 Manja Präkels (* 1974), deutsche Schriftstellerin, Komponistin und Sängerin 
 Sven Präkels (* 1986), deutscher Handballspieler